Путиловец:

Топоним 
 Путиловец — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Путиловец — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Другое 
 Путиловец — опытная советская САУ.
 Путиловец — российский паровой экскаватор.